Івасакі () — японське прізвище.

Відомі носії 

 Івасакі Акіра (1903—1981) — японський кінокритик, історик кіно, режисер-документаліст та кінопродюсер.
 Івасакі Мінеко (1929) — колишня гейко (кіотоська назва гейші).
 Івасакі Таку (1968) — японський композитор та аранжувальник.
 Івасакі Ятаро (1835—1885) — японський підприємець, засновник промислово-торговельної корпорації Mitsubishi.

Інше 
 7122 Івасакі — астероїд головного поясу.